Bruno de Blignières (né en 1952), prêtre catholique français ;
 Ernest de Blignières (1834-1900), haut fonctionnaire et homme politique français ;
 Gonzague de Blignières (né en 1956), financier français ;
 Hervé Le Barbier de Blignières (1994-1989), officier français ;
 Louis-Marie de Blignières (né en 1949), religieux catholique français.

Voir aussi 
 Fosse Blignières dans le Nord-Pas-de-Calais.